Giovanni Battista Iachini – poeta italiano
Giuseppe Iachini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pasquale Iachini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano